

Cinema 
 Wharton – casa di produzione cinematografica

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Wharton – borough della Contea di Morris, New Jersey
 Wharton – villaggio della Contea di Wyandot, Ohio
 Wharton – capoluogo della Contea di Wharton, Texas

Persone 
 Darren Wharton – tastierista, cantante e compositore britannico
 David Wharton – nuotatore statunitense
 Edith Wharton – scrittrice statunitense
 Leopold Wharton – regista e produttore cinematografico britannico
 Ken Wharton – pilota automobilistico britannico
 Theodore Wharton – regista statunitense 
 Thomas Wharton – arbitro scozzese
 Thomas Wharton (medico) – medico e anatomista inglese

Altro 
 Wharton School of the University of Pennsylvania – business school della University of Pennsylvania